Die UEFA Champions League 2003/04 war die 12. Spielzeit des wichtigsten europäischen Wettbewerbs für Vereinsmannschaften im Fußball unter dieser Bezeichnung und die 49. insgesamt.

Am Wettbewerb nahmen wie in der Vorsaison 72 Klubs aus 48 Landesverbänden teil, da Aserbaidschan erneut keinen Vertreter stellte. Die Saison begann am 16. Juli 2003 mit der ersten Qualifikationsrunde und endete am 26. Mai 2004 mit dem Finale in der Arena AufSchalke in Gelsenkirchen, welches der FC Porto mit 3:0 gegen den AS Monaco gewann. Es war das zweite Mal nach dem Finale 1997/98 in der Johan-Cruyff-Arena, dass das Endspiel der Champions League in einem Stadion mit schließbarem Dach stattfand.

Modus 
Entsprechend der UEFA-Fünfjahreswertung waren für die Gruppenphase aus Italien (einschließlich Titelverteidiger AC Mailand) drei Mannschaften gesetzt und eine startete in der 3. Qualifikationsrunde. Aus Spanien und England waren je zwei Mannschaften gesetzt; zwei weitere starteten in der 3. Qualifikationsrunde. Aus Deutschland, Frankreich und Griechenland (Plätze 4–6 der UEFA-Fünfjahreswertung) waren ebenfalls zwei Teams für die Gruppenphase gesetzt aber nur je eine Mannschaft startete in der 3. Qualifikationsrunde. Aus den Niederlanden, Portugal und der Türkei (Plätze 7–9) war ein Team für die Gruppenphase gesetzt und je eines startete in der 3. Qualifikationsrunde. Belgien, Österreich, Russland, Schottland, Tschechien und die Ukraine (Plätze 10–15) entsandten je ein Team in die 2. und je ein Team in die 3. Qualifikationsrunde.

In diesem Jahr gab es wieder Änderungen im Spielmodus. Die zweite Gruppenphase entfiel, dafür qualifizierten sich dann die jeweils Ersten und Zweiten jeder Gruppe für das neu hinzugekommene Achtelfinale. Neu war auch, dass die Verlierer der 3. Qualifikationsrunde erstmals in der ersten Runde des UEFA-Pokals 2003/04 weiter spielen durften und somit nicht aus dem Europapokal ausschieden. Die Gruppendritten spielte wie gehabt in der 3. Runde des UEFA-Pokals 2003/04 weiter.
In der Gruppenphase galt bei Punktgleichheit zweier Mannschaften folgendes:
 Punkte aus den direkten Spielen.
 Tordifferenz aus den direkten Spielen.
 Auswärtstore in den direkten Spielen
 Tordifferenz aus allen Gruppenspielen.
 Erzielte Tore in allen Gruppenspielen.
 Höherer Klubkoeffizient zu Beginn des Wettbewerbs.

Qualifikation

Erste Qualifikationsrunde 
20 nationale Meister, deren Länder im UEFA-Ranking von 2002 unter dem 28. Rang platziert waren, wurden hier zusammengelost und spielten je ein Heim- und ein Auswärtsspiel gegeneinander. Die jeweiligen Gewinner stiegen in die zweite Qualifikationsrunde auf.

Die Hinspiele fanden am 16. Juli, die Rückspiele am 23. Juli 2003 statt.

|}

Zweite Qualifikationsrunde 
Die 10 Gewinner der 1. Qualifikationsrunde, 12 Meister von europäischen Ligen, die zwischen Platz 17–28 der UEFA-Rankingliste 2002 platziert waren und 6 zweitplatzierte Mannschaften der Ligen zwischen Platz 10–15 wurden zusammengelost. Die Mannschaften spielten wiederum 2 Spiele gegeneinander und der Sieger stieg in die nächste Qualifikationsrunde auf.

Die Hinspiele fanden am 30. Juli, die Rückspiele am 6. August 2003 statt.

|}

Dritte Qualifikationsrunde 
Die 14 Gewinner aus der 2. Qualifikationsrunde, 7 Meister von europäischen Ligen, die zwischen Platz 10–16 der UEFA-Rankingliste 2002 platziert sind, 3 zweitplatzierte Teams von den Ländern auf den Plätzen 7–9, 5 drittplatzierte Teams von den Ländern 1–6 – da der italienische Tabellendritte AC Mailand gleichzeitig Titelverteidiger aus der Saison 2002/03 war, zog der Verein direkt in die sich anschließende Gruppenphase ein – und 3 viertplatzierte Teams von den Ländern 1–3 wurden hier zusammengelost und spielten wiederum 2 Spiele gegeneinander. Die Gewinner stiegen in die Gruppenphase auf und die Verlierer spielten in die erste Runde des UEFA-Pokals 2003/04 weiter.

Die Hinspiele fanden am 13. August, die Rückspiele am 27. August 2003 statt.

|}

Gruppenphase 
Die 16 Gewinner der 3. Qualifikationsrunde wurden zusammen mit den Meistern der 9 höchstgereihten Landesverbände und den zweitplatzierten Klubs aus den Ländern auf Platz 1 bis 6 der UEFA-Fünfjahreswertung sowie dem Titelverteidiger in 8 Gruppen zu je 4 Mannschaften gelost. Aus jeder Gruppe stiegen die 2 besten Vereine in das Achtelfinale auf, während die drittplatzierten Mannschaften in der 3. Runde des UEFA-Pokals weiterspielten. Der Gruppenletzte schied aus den europäischen Wettbewerben aus.

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}
Das Heimspiel von Galatasaray Istanbul gegen Juventus Turin wurde nach mehreren Terroranschlägen in Istanbul aus Sicherheitsgründen im Dortmunder Westfalenstadion ausgetragen.

Gruppe E 

|}

Gruppe F 

|}

Gruppe G 

|}

Gruppe H 

|}

K.-o.-Phase

Achtelfinale 
Die Hinspiele fanden am 24./25. Februar, die Rückspiele am 9./10. März 2004 statt.

|}

Viertelfinale 
Die Hinspiele fanden am 23./24. März, die Rückspiele am 6./7. April 2004 statt.

|}

Halbfinale 
Die Hinspiele fanden am 20./21. April, die Rückspiele am 4./5. Mai 2004 statt.

|}

Finale

Beste Torschützen

Eingesetzte Spieler FC Porto 

* Hugo Almeida (2/-) hat den Verein während der Saison verlassen.

Siehe auch 
 UEFA-Pokal 2003/04
 UEFA Women’s Cup 2003/04

Weblinks 

 Offizielle Webseite zur UEFA Champions League 2003/04
 Spieldetails zur Saison 2003/04 auf fussballdaten.de

Einzelnachweise 

2003
Fußballsaison 2003/04